Тревізо — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Тревізо — провінція в Італії, у регіоні Венето.